Космический центр имени Сатиша Дхавана () — пусковой центр (космодром) Индийской организации космических исследований (ISRO), расположен на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на юге штата Андхра-Прадеш.

Первоначально центр назывался  (SHAR), своё современное название он получил в 2002 году, после смерти бывшего главы ISRO . Несмотря на смену названия, для обозначения космодрома используется старая аббревиатура SHAR.

Первая стартовая площадка космодрома  была построена в 1979 году и закрыта в 1994 г.
Сейчас имеет две действующие стартовые площадки:
 (FLP) (введена в строй в 1993 году) и Second Launch Pad (SLP) (введена в строй в 2005 году).

Запланирована постройка третьей стартовой площадки  (TLP).

Близость к экватору является одним из его несомненных преимуществ.

Первый орбитальный запуск был осуществлен 10 августа 1979 года ракетой-носителем SLV (завершился аварией), второй запуск — 18 июля 1980 года (успешный).

С площадок Космического центра имени Сатиша Дхавана производились пуски следующих ракет-носителей:
  (геофизическая ракета): с 1971 года;
 SLV: четыре запуска в 1979—1983 годах;
 ASLV: четыре запуска в 1987—1994 годах;
 PSLV: с 1993 года;
 GSLV: с 2001 года.

Значимые запуски 
 22 октября 2008 года в 6:52 утра по местному времени (00:52 по Гринвичу) с космодрома был запущен беспилотный аппарат «Чандраян-1» в ходе первой в истории Индии миссии к Луне.
 5 ноября 2013 года состоялся запуск индийской автоматической межпланетной станции Мангальян, предназначенной для исследования Марса.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Андхра-Прадеш
Космонавтика Индии
Космические центры